Петра — многозначный термин:
 Пе́тра — женское имя (например, итальянское), аналог мужского имени Пётр.
 Немцова, Петра — чешская модель.
 Майдич, Петра — словенская лыжница.
 Мартич, Петра — хорватская теннисистка.
 Беле, Петра — немецкая биатлонистка.
 Квитова, Петра — чешская теннисистка.
 Яну, Петра — чешская певица и актриса.
 Петра Гавласова (род. 1978) — настоящее имя чешской порноактрисы, известной под псевдонимом Ке́лли Хэ́йвел.
 Петра, Ивон (1916—1984) — французский теннисист, член Международного зала теннисной славы.
 Петра — чёрный лебедь, получивший известность благодаря своей любви к катамарану
 Петра (базилика) — раннесредневековое культовое сооружение — базилика в селе Цихисдзири Грузии.
Топонимы
 Петра () — столица Едома (Идумея), позже столица Набатейского царства, главный город сыновей Исава.
 Петра () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Балеарские острова.
 Петра-Дубрава — населённый пункт близ Самары.
 Петра — город в Греции на острове Лесбос.
 Петра — деревня в префектуре Превеза на западе Греции.
 Петра — православный мужской монастырь в Греции.
 Петра — мавританский древний город.
 Петра — византийская крепость около села Цихисдзири, Грузия.

См. также 
 Петра I остров
 Петра Великого залив
 Послание апостола Петра
 Петри
 Petra
 Петра-ту-Ромиу — морской кекур (скала) в Пафосе на Кипре